Aracanguira pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Alectis ciliaris
 Selene vomer
 Trachinotus falcatus

Desambiguações de espécies